Лепкалюк — українське прізвище.

 Лепкалюк Ірина Миколаївна (1924—1947) — діячка УПА, відзначена Срібним хрестом заслуги УПА.
 Лепкалюк Кость — селянин зі Старого Косова, громадський діяч, посол до Галицького сойму першої та другої каденцій (1863—1869).
 Лепкалюк Олексій Васильович (1956—2014) — український військовик, сержант Збройних сил України.

Українські прізвища